Marienlyst kan henvise til flere steder:

 stednavne i Danmark
 Marienlyst (Virklund Sogn) – en bebyggelse i Virklund Sogn, Silkeborg Kommune
 Marienlyst (herregård) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Vordingborg Sogn, Vordingborg Kommune
 Marienlyst Slot i Helsingør
 Marienlyst (bydel) i Helsingør
 Marienlyst Station – En jernbanestation på Hornbækbanen i Sankt Mariæ Sogn, Helsingør Kommune
 Marienlyst Revyen
 Hotel Marienlyst i Helsingør
 Casino Marienlyst på Hotel Marienlyst
 Boldklubben Marienlyst i Odense
 Marienlystcentret i Odense

 stednavne i Norge
 Marienlyst (Drammen)
 Marienlyst (Oslo)

Se også 
 Marielyst på Falster
 Andet navn for Grundtvigs Højskole